Dutchman Run ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

in Pennsylvania:
 Dutchman Run (Allegheny Reservoir) 
 Dutchman Run (Browns Run) 
 Dutchman Run (Cocolamus Creek) 
 Dutchman Run (Loyalsock Creek) 
 Dutchman Run (Ohio River) 

in West Virginia:
 Dutchman Run (South Fork Hughes River)